Garami László – szobrász
 Garami László – újságíró